Niemandsland steht für:

 Niemandsland, ein herrenloses oder unbesiedeltes Gebiet
 Niemandsland (1931), deutscher Antikriegsfilm von Victor Trivas aus dem Jahr 1931
 Niemandsland (1985), Film von Alain Tanner aus dem Jahr 1985
 Niemandsland (1991), Film von Herbert Achternbusch aus dem Jahr 1991
 Niemandsland (1995), Film von Ben Bolt aus dem Jahr 1995
 Niemandsland – The Aftermath, Film von James Kent aus dem Jahr 2019
 Niemandsland (Roman), Roman von Pat Barker aus dem Jahr 1991
 Batman: Niemandsland, ein Comiczyklus aus dem Jahr 1999
 Niemandsland, ein Comic von Ralf Marczinczik aus dem Jahr 2013, siehe Weihnachtsfrieden (Erster Weltkrieg)#Comic
 Niemandsland (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift für Politik und Kultur (1987 bis 1992)
 Niemandsland, ein Lied von Gerhard Gundermann aus dem Jahr 1993

Siehe auch:

 Im Niemandsland, deutscher Spielfilm von Florian Aigner (2019)
 No Man’s Land (Begriffsklärung)